U/17-EM i håndbold for piger er et mesterskab for europæiske pigehåndboldlandshold med spillere, der tidligst må fylde 17 år i det år, mesterskabet afvikles. U/17-mesterskabet er arrangeret af European Handball Federation siden 2005, hvor det afløste det tidligere ungdoms-EM for piger, som blev afviklet i perioden 1992-2003.

Medaljestatistik 2005-2011
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! width="40px"|Plac.
! width="120px"|Land
! style="background:gold;" width="45px"|Guld
! style="background:silver;" width="45px"|Sølv
! style="background:#cc9966;" width="45px"|Bronze
! width="45px"|Total
|-
| 1.
| align="left"| Danmark
| 2
| 1
| 1
| 4
|-
| 2.
| align="left"| Rusland
| 1
| 1
| -
| 2
|-
| 3.
| align="left"| Frankrig
| 1
| -
| 1
| 2
|-
| rowspan="2" style="vertical-align:top;"|4.
| align="left"| Rumænien
| -
| 1
| -
| 1
|-
| align="left"| Spanien
| -
| 1
| -
| 1
|-
| 6.
| align="left"| Norge
| -
| -
| 2
| 2
|-
| 7.
| align="left"| Holland
| -
| -
| 1
| 1
|}

Mesterskaber
{| class="wikitable"
! width="50px"|Turn.
! width="100px"|Værtsland
! style="background:gold;" width="120px"|Guld
! style="background:silver;" width="120px"|Sølv
! style="background:#cc9966;" width="145px"|Bronze
! Danmarks plac.
|-
| align="center"|1992
|  Ungarn
| 
| 
| 
| Nr. 2
|-
| align="center"|1994
|  Litauen
| 
| 
| 
| Nr. 3
|-
| align="center"|1997
|  Østrig
| 
| 
| 
|
|-
| align="center"|1999
|  Tyskland
| 
| 
| 
|
|-
| align="center"|2001
|  Tyrkiet
| 
| 
| 
|
|-
| align="center"|2003
|  Rusland
| 
| 
| 
|Nr. 4
|-
| align="center"|2005
|  Østrig
| 
| 
| 
| Nr. 1
|-
| align="center"|2007
|  Slovakiet
| 
| 
| 
| Nr. 6
|-
| align="center"|2009
|  Serbien
| 
| 
| 
| Nr. 1
|-
| align="center"|2011
|  Tjekkiet
| 
| 
| 
| Nr. 2
|-
| align="center"|2013
|  Polen
| 
| 
| 
| Nr. 3
|-
| align="center"|2015
|  Makedonien
| 
| 
| 
| Nr. 1
|-
| align="center"|2017
|  Slovakiet
| 
| 
| 
| Nr. 6
|-
| align="center"|2019
|  Slovenien
| 
| 
| 
| Nr. 4
|-
| align="center"|2021
|  Montenegro
| 
| 
| 
| Nr. 4
|}

Kilder / eksterne henvisninger
European Handball Federation

EM i håndbold
Etableret i 2005
Kvindehåndbold